District Hunedoara, een district in Roemenië
Hunedoara (stad), een stad in Roemenië